désigne :

 Brule, une ville située dans le Nebraska ;
 la Brule, un cours d'eau frontalier qui sépare les États du Michigan et du Wisconsin aux États-Unis, et qui se jette dans Brule Lake ;
 le comté de Brule, dans le Dakota du Sud.

Voir aussi 
 Le Brûle, lieudit de Malzy (Aisne).
 .

Homonymie de toponyme